

Короткоперіодичні комети 
 191P/Макнота
 220P/Макнота
 P/2004 R1 (Макнота)
 P/2005 J1 (Макнота)
 P/2005 K3 (Макнота)
 P/2005 L1 (Макнота)
 P/2005 Y2 (Макнота)
 P/2006 G1 (Макнота)
 P/2006 H1 (Макнота)
 P/2006 K2 (Макнота)
 P/2007 H1 (Макнота)
 P/2008 J3 (Макнота)
 P/2008 O2 (Макнота)
 P/2008 Y3 (Макнота)
 P/2009 Q5 (Макнота)
 P/2009 S2 (Макнота)
 P/2009 U4 (Макнота)
 P/2010 J5 (Макнота)

Довгоперіодичні комети 

 C/1987 U3 (Макнота) (1987 XXXII, 1987b1)
 C/2005 E2 (Макнота)
 C/2005 L2 (Макнота)
 C/2005 L3 (Макнота)
 C/2005 S4 (Макнота)
 C/2006 B1 (Макнота)
 C/2006 E1 (Макнота)
 C/2006 K1 (Макнота)
 C/2006 K3 (Макнота)
 C/2006 L2 (Макнота)
 C/2006 P1 (Макнота)
 C/2006 Q1 (Макнота)
 C/2007 K6 (Макнота)
 C/2007 M1 (Макнота)
 C/2007 P1 (Макнота)
 C/2007 T1 (Макнота)
 C/2007 Y2 (Макнота)
 C/2008 A1 (Макнота)
 C/2008 J4 (Макнота)
 C/2009 F2 (Макнота)
 C/2009 F4 (Макнота)
 C/2009 F5 (Макнота)
 C/2009 K5 (Макнота)
 C/2009 R1 (Макнота)
 C/2009 T1 (Макнота)
 C/2010 J2 (Макнота)

Див.також 

 130P/Макнота — Х'юза
 C/1978 G2 (Макнота — Трітона) (1978 XXVII)
 C/1990 M1 (Макнота — Х'юза) (1991 III, 1990g)
 C/1991 C3 (Макнота — Рассела) (1990 XIX, 1991g)
 C/1991 Q1 (Макнота — Рассела) (1992 XI, 1991v)
 C/1991 R1 (Макнота — Рассела) (1990 XXII, 1991w)
 C/1993 Y1 (Макнота — Рассела) (1994 XI, 1993v)
 P/1994 N2 (Макнота — Хартлі) (1994 XXXI, 1994n)
 P/1994 X1 (Макнота — Рассела) (1994 XXIV, 1994u)
 C/1999 S2 (Макнота — Ватсона)
 C/1999 T1 (Макнота — Хартлі)
 P/2008 S1 (Каталіна — Макнота)

Комети